American High steht für:

 American High (Dokumentation), amerikanische Dokumentationsserie
 American High – Hier steigt die Party!, kanadische Fernsehserie 
 American High – Probieren geht über studieren, Alternativtitel von So High,  US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2001